Stratton puede referirse a:

 Stratton (cráter), un cráter de impacto perteneciente a la cara oculta de la Luna
 Stratton Oakmont, empresa con sede en Long Island, Nueva York, Estados Unidos

Estados Unidos:
 Stratton (Colorado)
 Stratton (Nebraska)
 Stratton (Ohio)
 Stratton (Vermont)

Inglaterra:
 Stratton (Cornualles)
 Stratton (Dorset)
 Stratton (Gloucestershire)
 Stratton-on-the-Fosse, Somerset